Stazione di Marano Ticino, sulla linea Arona-Novara
 Stazione di Marano Vicentino, sulla linea Vicenza-Schio